Perdiendo el control se puede referir a lo siguiente:
 Perdiendo el control, canción de Miguel Mateos/ZAS, incluida en el álbum: "Rockas vivas" (1985, grabado en vivo).
 Perdiendo el control, quinto álbum de estudio de Melissa (1989) y también, primer sencillo en ser extraído de dicho álbum.
 Perdiendo el control, segundo demo del grupo Embajada Boliviana (1995).